Kevin Smith (zeiler) (1957), een Canadese zeiler
 Kevin Smith (acteur) (1963-2002), een Nieuw-Zeelandse acteur
 Kevin Smith (regisseur) (1970), een Amerikaans regisseur
 Kevin Smith (voetballer) (1987), een Schots voetballer speelde bij Dundee United F.C.
 Kevin Smith (darter)